Šljivovica est un toponyme qui peut désigner :

 Šljivovica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Čajetina, district de Zlatibor ;
 Shlivovicë/Šljivovica, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Vushtrri/Vučitrn, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.

Voir aussi 
 Šljivovica, nom donné en serbo-croate et en bosniaque à l'alcool de prunes appelé aussi slivovitz.